Walter Judd ist der Name folgender Personen:

*Walter Henry Judd (1898–1994), US-amerikanischer Politiker
Walter Stephen Judd (* 1951), US-amerikanischer Botaniker